Loma del Aire kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomas del Aire, ort, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 Loma del Aire, Jalisco, ort, Unión de San Antonio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar